Шуинар:
 Шуинар, Жозе (род. 1969) — канадская фигуристка.
 Шуинар, Мари (род. 1955) — канадская танцовщица и хореограф.